Caza (striptekenaar), een Frans striptekenaar
Caza (rapper), een Nederlands hiphopartiest